Aleksandrou (osiedle w obwodzie mohylewskim) – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Siemukaczy
 Aleksandrou (wieś w obwodzie mohylewskim) – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Siemukaczy